Karanj est un nom courant de la plante Millettia pinnata.
 Karanj est un gisement d'hydrocarbures en Iran.